Ти́тто () — бывший финский остановочный пункт на 187,8 км перегона Алхо — Элисенваара линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 

Остановочный пункт Титто расположен на территории Куркиёкского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия. Платформа находилась возле автомобильного переезда с сельской дорогой, связывавшей посёлок Titonkylä () с хуторами Märkämäki, Korkeamäki, Putkimäki и множеством других. В семидесяти метрах от переезда находился мост через реку Титон-канава (), гранитные устои которого сохранились до наших дней.

Остановочный пункт предназначался для пригородных поездов.

После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР платформа не восстанавливалась.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт платформы Титто на railwayz.info
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 годов

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Остановочные пункты по алфавиту